Mutschmann-Villa oder Mutschmannvilla ist die Bezeichnung für zwei Gebäude in Sachsen:
 Comeniusstraße 32 (Dresden), Stadtvilla im Stadtteil Johannstadt, Dresden
 Jagdschloss Grillenburg im Kurort Hartha, Tharandt, Osterzgebirge

Siehe auch:
 Martin Mutschmann, NS-Gauleiter von Sachsen und Namensgeber der Villas